Percy Jesús Rojas Núñez (20 de Julho de 1976) é um árbitro de futebol peruano. É um árbitro FIFA desde 1997. Tem como hobby ler e praticar futebol.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Peru